Traby to nazwa miejscowości w Polsce i miejscowości na Białorusi.

Miejscowości w Polsce 
 Traby – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Bielawy

Miejscowości na Białorusi 
 Traby – wieś w obwodzie grodzieńskim rejonie iwiejskim

Zobacz też 
 Traba

Linki zewnętrzne